Casma steht für:

 Casma (Peru), Stadt in Peru
 Provinz Casma, Provinz in Peru
 Distrikt Casma, Distrikt in Peru
 Río Casma, Fluss in Peru